Cyril Alexander Errington Rodríguez (San Salvador, El Salvador, 30 de marzo de 1992) es un futbolista nicaragüense que juega como defensa en el Luis Ángel Firpo de El Salvador y en la Selección de fútbol de Nicaragua.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el 11 de marzo de 2018.

Enlaces externos 
 
 Ficha en Socccerway.com
 Ficha en ESPN

Nacidos en San Salvador
Afroamericanos
Futbolistas de Nicaragua
Futbolistas del Alianza Fútbol Club (El Salvador)
Futbolistas del Pasaquina FC
Futbolistas del Club Deportivo Dragón
Futbolistas del Club Deportivo Universidad de El Salvador
Futbolistas del Real Estelí
Futbolistas de la selección de fútbol de Nicaragua